Strutturalismo (o linguistica strutturale) – in linguistica, corrente che fa capo alle teorie di Ferdinand de Saussure per l'Europa e di Leonard Bloomfield per gli Stati Uniti d'America
 Strutturalismo – corrente filosofico-antropologica, attiva soprattutto in Francia, che si ispira alla linguistica strutturale
 Strutturalismo – in psicologia, approccio inaugurato da Wilhelm Wundt
 Strutturalismo – concetto della sociologia
 Strutturalismo – movimento architettonico

Altri progetti